

Села:
 Шили — Полтавська область, Полтавський район
 Шили — Тернопільська область, Збаразький район
 Шили — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Лановецький район

Шили — село, Вітебська область, Вітебський район